Amado ou Amadò est un prénom espagnol, portugais et italien, également devenu patronyme.

Variantes 
Amado est à rapprocher des prénoms anciens Amat (en latin), Amé et Amet – courants au moyen âge et popularisés par les deux Saint Amé –, aujourd'hui tombés en désuétude, ainsi que du prénom Aimé dont il est la traduction française.

Prénom 
Amado est un prénom.

Patronyme 

 Jean Amado (1922-1995), sculpteur contemporain français aixois ;
 Éliane Amado Levy-Valensi, (1919-2006), une psychologue et psychanalyste française ;
 Flávio Amado (1979-), un footballeur angolais ;
 François Amado, un réalisateur français d'émissions et de documentaires télévisés ;
 Gilles Amado (1949-), un réalisateur de télévision français ;
 Jorge Amado, un homme politique santoméen ;
 Jorge Amado (1912-2001), un écrivain brésilien ;
 Lauro Amadò (1912-1971), un footballeur suisse ;
 Luís Amado (1953-), un homme politique portugais ;
 Manuel Amado (1974-), un footballeur international santoméen ;
 Matt Amado (1983-), un joueur professionnel de hockey sur glace de nationalités canadienne et portugaise.
 Ronny Souto Amado (1978-), plus connu sous le nom de Ronny Souto, un footballeur international capverdien ;
 Vera Gibson Amado, connue comme Vera Clouzot (1913-1960), une actrice française d'origine brésilienne.

Toponyme 

 Amado, une census-designated place américaine située en Arizona.

Musique 
 Amado mio, une chanson écrite par Doris Fisher sur une musique d'Allan Robertset, interprétée en 1946 pour le film Gilda

Homonymie de patronyme